Betafo (district), een district van Madagaskar
Betafo (stad), de hoofdstad van dit district